

Sigle 
 Detective Quantum Efficiency – indice di come il rivelatore degrada il rapporto segnale/rumore dell'immagine in ingresso nell'imaging biomedico a raggi X

Economia 
 DQE – simbolo NYSE di Duquesne Light Holdings

Musica 
 DQE – gruppo musicale statunitense